{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#a1e1d7"
!colspan="12"|Thailanda Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioane:
| 
|colspan="9" | Chan Hao-ching Wu Fang-hsien
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliste:
| 
|colspan="9" | Wang Xinyu L Zhu
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |1–6, 6–4, [10–7]
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Thailanda Open 2023 – Dublu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucătoare s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Hua Hin disputat pe o suprafață dură. Arina Rodionova și Storm Sanders au fost campioanele en-titre de la ultima ediție din 2020, dar au ales să nu-și apere titlul.

Chan Hao-ching și Wu Fang-hsien au învins în finală perechea chineză Wang Xinyu și L Zhu cu scorul de 1–6, 6–4, [10–7] câștigând titlul de dublu la Thailanda Open 2023.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw

2023
WTA Tour 2023